Wandrey ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Wandrey (* 1943), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Conrad Wandrey (1887–1944), deutscher Germanist
 Eduard Wandrey (1899–1974), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Horst Wandrey (1929–2012), deutscher Theaterwissenschaftler und Verlagslektor
 Petrus Wandrey (1939–2012), deutscher Künstler
 Rita Wandrey (* 1938), deutsche Basketballspielerin
 Uwe Wandrey (Pseudonym: Peer Brax; * 1939), deutscher Schriftsteller

 Guido Wandrey (* 1959), deutscher Grafik-Designer und Lyriker